Франческо Гавацци (, род.  в Морбеньо, Италия) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2016 года за проконтинентальную команду «».

Выспупления 

2005
5-й Trofeo PIVA
2006
1-й  Чемпионат Италии среди молодёжи (U-23) в групповой гонке
1-й  Джиро ди Тоскана (U-23)
1-й Trofeo Unidelta
1-й Giro del Canavese
2-й GP Folignano
3-й  Чемпионат Европы среди молодёжи (U-23) в групповой гонке
4-й Чемпионат мира среди молодёжи (U-23) в групповой гонке
5-й Girobio
1-й на этапе 4
5-й Gran Premio Palio del Recioto
5-й Trofeo Alcide Degasperi
6-й Coppa della Pace
2007
3-й Кубок Японии
2008
5-й Тур Польши
5-й Кубок Японии
7-й Gran Premio Nobili Rubinetterie
7-й Мемориал Марко Пантани
9-й Memorial Cimurri
2009
1-й Rund um die Nürnberger Altstadt
2-й Gran Premio Industria e Commercio di Prato
3-й Джиро ди Романья
3-й Гран Пьемонте
4-й Чемпионат Италии в групповой гонке
5-й Джиро ди Тоскана
6-й Париж — Тур
10-й Тур Польши
10-й Энеко Тур
2010
1-й Кубок Уго Агостони
1-й на этапе 1 Giro di Sardegna
1-й на этапе 3 Тур Страны Басков
2-й Trofeo Laigueglia
6-й Classica Sarda
8-й Джиро дель Фриули
8-й Гран-при Плуэ
9-й Тре Валли Варезине
9-й Джиро ди Романья
9-й Гран-при Монреаля
10-й Тиррено — Адриатико
2011
1-й на этапе 18 Вуэльта Испании
1-й на этапах 6 и 10 Вольта Португалии
1-й на этапе 5 Тур Страны Басков
4-й Classica Sarda
4-й Gran Premio Nobili Rubinetterie
6-й Giro della Provincia di Reggio Calabria
8-й Gran Premio della Costa Etruschi
2012
2-й Тур Пекина
1-й на этапе 3
5-й Trofeo Laigueglia
5-й Дрёйвенкурс Оверейсе
7-й Тур Средиземноморья
2013
6-й Тур Бельгии
2014
3-й Trofeo Serra de Tramuntana
5-й Trofeo Muro–Port d'Alcúdia
8-й Гран-при кантона Аргау
10-й Гран-при города Камайоре
2015
2-й Trofeo Laigueglia
2-й Гран-при Лугано
4-й Тур Хайнаня
10-й Вольта Лимбург Классик
10-й Тре Валли Варезине
2016
1-й на этапе 2 Вольта Португалии
1-й Мемориал Марко Пантани
2-й Gran Premio della Costa Etruschi
3-й Тре Валли Варезине
3-й Кубок Уго Агостони
5-й Trofeo Laigueglia
5-й Гран-при Индустрия и Артиджанато ди Ларчано
7-й Тур дю От-Вар 
8-й Тур Лимузена
8-й Кубок Сабатини
10-й Гран-при Бруно Бегелли
2017
3-й Тур Лимузена
3-й Gran Premio della Costa Etruschi
3-й Classic Sud-Ardèche
6-й Trofeo Laigueglia
7-й Тур Турции
2018
2-й Гран-при кантона Аргау
3-й Мемориал Марко Пантани
6-й Кубок Сабатини
9-й Гран-при Индустрия и Артиджанато ди Ларчано
10-й Кубок Уго Агостони
2019
4-й Trofeo Laigueglia
9-й Джиро дель Аппеннино

Статистика выступлений на Гранд-турах

Ссылки 
 Гавацци, Франческо на FirstCycling 
 
 
 
 
 

Велогонщики Италии